Der Mitropapokal 1973/74 war die 34. Auflage des Fußballwettbewerbs. Titelverteidiger Tatabányai Bányász gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen TJ ZVL Žilina.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 8., das Rückspiel am 15. Mai 1974 statt.

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1973/74
 Europapokal der Pokalsieger 1973/74
 UEFA-Pokal 1973/74

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1973/74 auf www.rsssf.com

1973/74
Fußballsaison 1973/74